Cystobasidiaceae är en familj av svampar. Cystobasidiaceae ingår i ordningen Cystobasidiales, klassen Cystobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cystobasidiaceae